WTF steht für:
 Wassertruppführer, eine Funktion bei Feuerwehreinsätzen
 What the fuck?, im Internet gebräuchlicher Ausdruck, siehe Liste von Abkürzungen (Netzjargon)#W
 World Taekwondo Federation, Weltdachverband für Olympisches Taekwondo
 Working Title Films, britische Filmproduktionsfirma
 Work Time Fun, Minispielesammlung für die PlayStation Portable

WTF?!  steht für:
 WTF?! Wissen – Testen – Forschen, ein Wissensmagazin auf EinsPlus

wtf steht für:
 Dumpu, eine Sprache nach dem Code ISO 639-3

Siehe auch:

 
WTF